Corrado Fabi (1961- ) est un ancien pilote de Formule 1 italien de 1983 et 1984 et frère de Teo.
Jacques Fabi est un animateur radio québécois.
Teo Fabi (1955- ) est un ancien pilote de Formule 1 italien de 1982 à 1987 et frère de Corrado.